Густафьево — остановочный пункт (платформа) на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги. Находится в Омском районе Омской области, на территории Богословского сельского поселения. Для обслуживания путевого хозяйства возник в 1898 году населённый пункт железнодорожников Густафьево.

Основан в 1896 году.

Располагается между  о.п. 2726 км  и о.п. 2733 км. Расположена в лесостепной полосе Барабинской низменности

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту Густафьево
 Карта Западно-Сибирской железной дороги — Омск, Татарская, Иртышское
  Густафьево на карте 2Gis

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги